Almanzor bezeichnet
 Pico Almanzor, Berg in Spanien

Almanzor ist der Familienname folgender Personen:
 José Almanzor (* 1929), mexikanischer Bogenschütze

Siehe auch:
 Almansor (Begriffsklärung)